T90 puede referirse a:
 La Canon T90, una cámara presentada al mercado en 1986; 
 T-90 (una evolución del T-72 ), un carro de combate de los Ejércitos de la Federación Rusa; 
 El T-90 Calima, un avión de entrenamiento básico diseñado y construido por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A; 
 Cray T90, la serie (que recibió el nombre código Triton durante su desarrollo) una líneas de supercomputadoras; o
 T90, valor numérico, expresado en horas, de la tasa de decaimiento, un indicador de la velocidad con que una determinada población reduce su número de elementos.